Dzikie Pola – dawna nazwa Zaporoża
 Dzikie pola – film fabularny z 1932 r.
 Dzikie Pola –  gra fabularna